Herbolario puede referirse a:

 Herbario: botánico o colección de plantas desecadas, generalmente con fines científicos. Botánica aplicada a la medicina.
 Herborista: quien se dedica a recoger plantas medicinales, transformarlas o comerciar con ellas. En ocasiones puede aparecer mal traducido del inglés como «herbalista».
 Herboristería: botica, tienda donde se venden plantas medicinales.